Johannes van Keulen (cartograaf) (1654-1715), uitgever van de atlassen Zee-Atlas en Zee-Fakkel
 Han B. Aalberse (1917-1983), de werkelijke naam van deze Nederlandse schrijver